Dan državnosti
 Dan državnosti (Crna Gora) - praznik u Crnoj Gori (13. srpnja)
 Dan državnosti (Hrvatska) - blagdan u Hrvatskoj (25. lipnja) 
 Dan državnosti (Slovenija) - blagdan u Sloveniji (25. lipnja)
 Dan državnosti (Srbija) - blagdan u Srbiji (15. veljače)